Lawrenceville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lawrenceville (Georgia)
Lawrenceville (Illinois)
Lawrenceville (New Jersey)
Lawrenceville (Ohio)
Lawrenceville (Pennsylvania)
Lawrenceville (Virginia)